YLM steht für:
 Flughafen Clinton Creek, Yukon, Kanada (IATA-Code)

ylm steht für:
 Limi (Sprache), eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Ylm steht für:
 Kugelflächenfunktion, übliche indexierte Schreibweise

Abkürzung